hipoderma – tkanka roślinna
 hipoderma – tkanka zwierzęca